Eparhija (grč.: namjesništvo, pokrajina) može značiti:

 Eparhija (rimska), područje kojim je u rimsko i bizantsko doba upravljao eparh; 
 Episkopija, u pravoslavnoj crkvi, oblast kojom upravlja eparh (episkop),